Eversley bezeichnet

 ein Dorf und Civil Parish im Hart-Distrikt von North-East Hampshire, siehe Eversley (Hampshire)
 einen Ort in Neuseeland, siehe Eversley (Neuseeland)
 Charles Shaw-Lefevre, 1. Viscount Eversley